Владисла́в Ско́белев:
 Скобелев, Владислав Александрович (род. 1987) — российский лыжник.
 Скобелев, Владислав Петрович (1930—2004) — литературовед.